Diese Liste verzeichnet die in Deutschland aktiven politischen Parteien und Wählervereinigungen.

Das deutsche Parteiengesetz definiert in § 2 Absatz 1 Parteien wie folgt:

Zu historischen Parteien siehe Liste historischer politischer Parteien in Deutschland.

Parteien und Wählervereinigungen in Parlamenten 
Folgende Parteien und Wählervereinigungen sind im Deutschen Bundestag, im Europäischen Parlament und/oder in mindestens einem Landesparlament vertreten (Stand: 17. März 2023).

Parteien mit Wahlbeteiligung 
Eine Partei verliert nach dem  ihren Status als Partei, wenn sie sechs Jahre lang nicht an Bundestags- oder Landtagswahlen teilnimmt. Die folgende Liste listet entsprechend alle nicht zwischenzeitlich aufgelösten Parteien auf, die in den letzten sechs Jahren an Bundestags- oder Landtagswahlen teilgenommen haben oder jünger als sechs Jahre sind (Stand Januar 2022 oder 2021) oder zu kommenden Wahlen zugelassen sind. Soweit Daten verfügbar sind, werden die Zahl der Mitglieder, die Zahl der Landesverbände beziehungsweise unmittelbaren Untergliederungen der Bundespartei, die Summe der erhaltenen Zahlungen aus der staatlichen Parteienfinanzierung und das Gründungsdatum genannt.

Wählervereinigungen 
Bei einigen Landtagswahlen sowie bei der Europawahl ist es nicht nur Parteien, sondern auch Wählergruppen bzw. sonstigen politischen Vereinigungen erlaubt, Wahlvorschläge einzureichen. Die folgende Liste enthält alle Wählervereinigungen, die bei der jeweils letzten Wahl des entsprechenden Parlaments angetreten und aktuell noch aktiv sind (Stand 27. März 2022).

Anmerkung: n. a. = nicht angegeben

Siehe auch 
 Geschichte der Parteien in Deutschland
 Liste der Parteien im Deutschen Bundestag
 Liste der Parteien in deutschen Landesparlamenten
 Parteinahe Stiftung
 Politische Parteien in Deutschland

Weblinks 
 bundestag.de: Parteienfinanzierung 2013 beim Deutschen Bundestag
 Bundeszentrale für politische Bildung, m.bpb.de: Soziale Zusammensetzung der Parteimitgliederschaften (Interaktiv, für Deutschland, Stand 7. Oktober 2017)

Bundeswahlleiter, bundeswahlleiter.de:
 Parteiunterlagen zum Download
 Anschriftenverzeichnis der Parteien und politischen Vereinigungen, die beim Bundeswahlleiter Parteiunterlagen hinterlegt haben (Stand: 4. Dezember 2020, PDF-Datei; 171 kB)
 Ausgewählte Daten politischer Vereinigungen (31. Dezember 2016, PDF-Datei; 2,2 MB)
 Die 16 Landeswahlleitungen

Einzelnachweise 

Deutschland
Liste (deutsche Organisationen)
Liste (Politik, Deutschland)